Neste artigo, encontra-se o retrospecto do Sport Club Corinthians Paulista em partidas de futebol contra adversários internacionais.
*Última atualização em 30 de outubro de 2022

Por continente

África 
Retrospecto do Corinthians contra equipes da África

 Partidas: 3
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols pró: 3
 Gols contra: 1
 Saldo: 2

América Central 
Retrospecto do Corinthians contra equipes da América Central

 Partidas: 7
 Vitórias: 5
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols pró: 27
 Gols contra: 4
 Saldo: 23

América do Norte 
Retrospecto do Corinthians contra equipes da América do Norte

 Partidas: 17
 Vitórias: 9
 Empates: 3
 Derrotas: 5
 Gols pró: 21
 Gols contra: 17
 Saldo: 4

América do Sul 
Retrospecto do Corinthians contra equipes da América do Sul

 Partidas: 222
 Vitórias: 111
 Empates: 57
 Derrotas: 54
 Gols pró: 430
 Gols contra: 268
 Saldo: 162

Ásia 
Retrospecto do Corinthians contra equipes da Ásia

 Partidas: 11
 Vitórias: 7
 Empates: 2
 Derrotas: 2
 Gols pró: 29
 Gols contra: 14
 Saldo: 15

Europa 
Retrospecto do Corinthians contra equipes da Europa

 Partidas: 100
 Vitórias: 60
 Empates: 20
 Derrotas: 20
 Gols pró: 228
 Gols contra: 125
 Saldo: 103

Oceania 
Retrospecto do Corinthians contra equipes da Oceania

 Partidas: 0
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 0
 Gols contra: 0
 Saldo: 0

Por país, clubes, seleções e combinados

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Alemanha

 Partidas: 7
 Vitórias: 5
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols pró: 14
 Gols contra: 7
 Saldo: 7

 Bayer Leverkusen
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Bayer: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Bayer Leverkusen - EverBank Field, Florida Cup 2015 (17/1/2015)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Bayer Leverkusen - EverBank Field, Florida Cup 2015 (17/1/2015)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Bayer Leverkusen - EverBank Field, Florida Cup 2015 (17/1/2015)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Bayern de Munique
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Bayern: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 3×2 Bayern de Munique - Städtisches Stadion, Amistoso (24/5/1959)
 Último jogo: Corinthians 3×2 Bayern de Munique - Städtisches Stadion, Amistoso (24/5/1959)
 Maior vitória: Corinthians 3×2 Bayern de Munique - Städtisches Stadion, Amistoso (24/5/1959)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Colônia
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Colônia: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Colônia - Pacaembu, Torneio Internacional de São Paulo (23/1/1987)
 Último jogo: Corinthians 0×1 Colônia - ESPN Wide World of Sports Complex, Florida Cup 2015 (15/1/2015)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Colônia - Pacaembu, Torneio Internacional de São Paulo (23/1/1987)
 Maior derrota: Colônia 1×0 Corinthians - ESPN Wide World of Sports Complex, Florida Cup 2015 (15/1/2015)

 Hamburgo
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Hamburgo: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Hamburgo - Canindé, Taça Euro-América (25/1/1991)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Hamburgo - Canindé, Taça Euro-América (25/1/1991)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Hamburgo - Canindé, Taça Euro-América (25/1/1991)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Saarbrücken
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Saarbrücken: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 6×1 Saarbrücken - Pacaembu, Copa Rio de 1952 (13/7/1952)
 Último jogo: Corinthians 6×1 Saarbrücken - Pacaembu, Copa Rio de 1952 (13/7/1952)
 Maior vitória: Corinthians 6×1 Saarbrücken - Pacaembu, Copa Rio de 1952 (13/7/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Stuttgart
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Stuttgart: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 1×2 Stuttgart - Ronaldão, Taça Euro-América (30/1/1991)
 Último jogo: Corinthians 1×2 Stuttgart - Ronaldão, Taça Euro-América (30/1/1991)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Stuttgart 2×1 Corinthians - Ronaldão, Taça Euro-América (30/1/1991)

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Arábia Saudita

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 2
 Gols contra: 0
 Saldo: 2

 Al-Nassr
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Al-Nassr: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Al-Nassr - Morumbi, Mundial de Clubes de 2000 (10/1/2000)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Al-Nassr - Morumbi, Mundial de Clubes de 2000 (10/1/2000)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Al-Nassr - Morumbi, Mundial de Clubes de 2000 (10/1/2000)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Argentina

 Partidas: 78
 Vitórias: 29
 Empates: 22
 Derrotas: 27
 Gols pró: 111
 Gols contra: 106
 Saldo: 5

 Argentinos Juniors
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Argentinos Juniors: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Argentinos Juniors - Vivaldão, Amistoso (21/11/1980)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Argentinos Juniors - Vivaldão, Amistoso (21/11/1980)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Argentinos Juniors - Vivaldão, Amistoso (21/11/1980)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Barracas
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Barracas: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 3×1 Barracas - Parque São Jorge, Amistoso (1/5/1929)
 Último jogo: Corinthians 3×1 Barracas - Parque São Jorge, Amistoso (1/5/1929)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Barracas - Parque São Jorge, Amistoso (1/5/1929)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Boca Juniors
 Partidas: 19
 Vitórias: 5
 Empates: 8
 Derrotas: 6
 Gols do Corinthians: 24
 Gols do Boca Juniors: 31
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Boca Juniors - Parque São Jorge, Amistoso (10/2/1935)
 Último jogo: Corinthians 0×0 Boca Juniors - La Bombonera, Libertadores de 2022 (5/7/2022)
 Maior vitória: Corinthians 4×1 Boca Juniors - Pacaembu, Torneio Roberto Gomes Pedrosa (27/3/1956)
 Maior derrota: Boca Juniors 5×0 Corinthians - La Bombonera, Amistoso (11/6/1961)

 Estudiantes
 Partidas: 3
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 7
 Gols do Estudiantes: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Estudiantes - Parque São Jorge, Amistoso (26/1/1936)
 Último jogo: Corinthians 5×1 Estudiantes - Pacaembu, Amistoso (17/1/2009)
 Maior vitória: Corinthians 5×1 Estudiantes - Pacaembu, Amistoso (17/1/2009)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Gimnasia y Esgrima
 Partidas: 2
 Vitórias: 0
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Gimnasia: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 0×0 Gimnasia y Esgrima - Floresta, Amistoso (16/4/1931)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Gimnasia y Esgrima - Pacaembu, Amistoso (7/2/1941)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Huracán
 Partidas: 4
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 11
 Gols do Huracán: 7
 Primeiro jogo: Corinthians 4×2 Huracán - Parque São Jorge, Amistoso (13/7/1930)
 Último jogo: Corinthians 3×0 Huracán - Pacaembu, Amistoso (13/1/2010)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 Huracán - Pacaembu, Amistoso (13/1/2010)
 Maior derrota: Huracán 4×3 Corinthians - Parque São Jorge, Amistoso (29/1/1939)

 Independiente
 Partidas: 8
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 4
 Gols do Corinthians: 8
 Gols do Independiente: 9
 Primeiro jogo: Independiente 1×2 Corinthians - Hidalgo, Torneio Feira de Hidalgo (18/11/1981)
 Último jogo: Corinthians 1×2 Independiente - Arena Corinthians, Copa Libertadores da América de 2018 (2/5/2018)
 Maior vitória: Independiente 1×2 Corinthians - Torneio Feira de Hidalgo (18/11/1981); Corinthians 2×1 Independiente - Copa Mercosul de 2001 (29/7/2001)
 Maior derrota: Independiente 2×0 Corinthians - Libertadores de América, Copa Mercosul de 1999 (28/9/1999)

 Lanús
 Partidas: 2
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Lanús: 4
 Primeiro jogo: Corinthians 0×0 Lanús - Morumbi, Copa Sul-Americana de 2006 (27/9/2006)
 Último jogo: Corinthians 2×4 Lanús - La Fortaleza, Copa Sul-Americana de 2006 (11/10/2006)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Lanús 4×2 Corinthians - La Fortaleza, Copa Sul-Americana de 2006 (11/10/2006)

 Newell's Old Boys
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Newell's Old Boys: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Newell's Old Boys - Pacaembu, Torneio Roberto Gomes Pedrosa (17/3/1956)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Newell's Old Boys - Pacaembu, Torneio Roberto Gomes Pedrosa (17/3/1956)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Newell's Old Boys - Pacaembu, Torneio Roberto Gomes Pedrosa (17/3/1956)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Racing
 Partidas: 8
 Vitórias: 1
 Empates: 5
 Derrotas: 2
 Gols do Corinthians: 7
 Gols do Racing: 8
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Racing - Pacaembu, Amistoso (12/2/1953)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Racing - Estádio Presidente Perón, Copa Sul-Americana de 2019 (27/2/2019)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Racing - Pacaembu, Amistoso (12/2/1953)
 Maior derrota: Racing 2×1 Corinthians - Morumbi, Copa Mercosul de 1998 (18/8/1998)

 River Plate
 Partidas: 14
 Vitórias: 3
 Empates: 3
 Derrotas: 8
 Gols do Corinthians: 18
 Gols do River Plate: 25
 Primeiro jogo: Corinthians 1×3 River Plate - Parque São Jorge, Amistoso (17/2/1935)
 Último jogo: Corinthians 1×3 River Plate - Pacaembu, Libertadores de 2006 (4/5/2006)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 River Plate - Pacaembu, Amistoso (3/10/1962)
 Maior derrota: River Plate 3×1 Corinthians - Amistoso (17/2/1935); River Plate 3×1 Corinthians - Hexagonal de Montevidéu (3/2/1970); River Plate 3×1 Corinthians - Pacaembu, Libertadores de 2006 (4/5/2006)

 Rosario Central
 Partidas: 3
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Rosario Central: 7
 Primeiro jogo: Corinthians 1×2 Rosario Central - Pacaembu, Amistoso (12/1/1957)
 Último jogo: Corinthians 3×2 Rosario Central - Pacaembu, Libertadores de 2000 (9/5/2000)
 Maior vitória: Corinthians 3×2 Rosario Central - Pacaembu, Libertadores de 2000 (9/5/2000)
 Maior derrota: Rosario Central 3×2 Corinthians - Gigante de Arroyito, Libertadores de 2000 (3/5/2000)

 San Lorenzo
 Partidas: 11
 Vitórias: 4
 Empates: 4
 Derrotas: 3
 Gols do Corinthians: 11
 Gols do San Lorenzo: 11
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 San Lorenzo - Nacional de Chile, Hexagonal de Santiago (15/1/1969)
 Último jogo: Corinthians 0×0 San Lorenzo - Arena Corinthians, Libertadores de 2015 (16/4/2015)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 San Lorenzo - Parque Antarctica, Amistoso (29/7/1971)
 Maior derrota: San Lorenzo 4×1 Corinthians - Nuevo Gasómetro, Copa Mercosul de 2001 (28/11/2001)

 Tucumán
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 7
 Gols do Tucumán: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 7×2 Tucumán - Parque São Jorge, Amistoso (2/2/1930)
 Último jogo: Corinthians 7×2 Tucumán - Parque São Jorge, Amistoso (2/2/1930)
 Maior vitória: Corinthians 7×2 Tucumán - Parque São Jorge, Amistoso (2/2/1930)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Vélez Sársfield
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Vélez Sársfield: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 3×0 Vélez Sársfield - José Amalfitani, Copa Mercosul de 1999 (10/8/1999)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Vélez Sársfield - Pacaembu, Copa Mercosul de 1999 (5/10/1999)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 Vélez Sársfield - José Amalfitani, Copa Mercosul de 1999 (10/8/1999)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Áustria

 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols pró: 4
 Gols contra: 3
 Saldo: 1

 Áustria Viena
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Áustria Viena: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Áustria Viena - Pacaembu, Copa Rio de 1952 (20/7/1952)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Áustria Viena - Pacaembu, Copa Rio de 1952 (20/7/1952)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Áustria Viena - Pacaembu, Copa Rio de 1952 (20/7/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Rapid Viena

 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Rapid Viena: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 2×2 Rapid Viena - Pacaembu, Amistoso (16/6/1949)
 Último jogo: Corinthians 2×2 Rapid Viena - Pacaembu, Amistoso (16/6/1949)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Bélgica

 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols pró: 5
 Gols contra: 4
 Saldo: 1

 Seleção de Antuérpia
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols da Seleção de Antuérpia: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 2×3 Antuérpia - Bosuilstadion, Amistoso (31/5/1959)
 Último jogo: Corinthians 2×3 Antuérpia - Bosuilstadion, Amistoso (31/5/1959)
 Maior vitória: Corinthians 2×3 Antuérpia - Bosuilstadion, Amistoso (31/5/1959)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Standard de Liège
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Standard de Liège: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 2×2 Standard de Liège - Sclessin, Amistoso (2/5/1970)
 Último jogo: Corinthians 2×2 Standard de Liège - Sclessin, Amistoso (2/5/1970)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Bolívia

 Partidas: 8
 Vitórias: 4
 Empates: 3
 Derrotas: 1
 Gols pró: 17
 Gols contra: 8
 Saldo: 9
Always Ready

 Partidas: 2
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Always Ready: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 0×2 Always Ready - Hernando Siles, Libertadores de 2022 (5/4/2022)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Always Ready - Neo Química Arena, Libertadores de 2022 (26/5/2022)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Corinthians 0×2 Always Ready - Hernando Siles, Libertadores de 2022 (5/4/2022)
 Jorge Wilstermann
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Jorge Wilstermann: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Jorge Wilstermann - Félix Capriles, Libertadores de 1999 (14/4/1999)
 Último jogo: Corinthians 5×2 Jorge Wilstermann - Pacaembu, Libertadores de 1999 (21/4/1999)
 Maior vitória: Corinthians 5×2 Jorge Wilstermann - Pacaembu, Libertadores de 1999 (21/4/1999)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 San José
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols do San José: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 San José - Jesús Bermúdez, Libertadores de 2013 (20/2/2013)
 Último jogo: Corinthians 3×0 San José - Pacaembu, Libertadores de 2013 (10/4/2013)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 San José - Pacaembu, Libertadores de 2013 (10/4/2013)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 The Strongest
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do The Strongest: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 4×1 The Strongest - Pacaembu, Libertadores de 2003 (11/3/2003)
 Último jogo: Corinthians 2×0 The Strongest - Hernando Siles, Libertadores de 2003 (9/4/2003)
 Maior vitória: Corinthians 4×1 The Strongest - Pacaembu, Libertadores de 2003 (11/3/2003)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Bósnia e Herzegovina

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 2
 Gols contra: 0
 Saldo: 2

 Borac
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Borac: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Borac - Municipal de Banja Luka, Amistoso (15/6/1972)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Borac - Municipal de Banja Luka, Amistoso (15/6/1972)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Borac - Municipal de Banja Luka, Amistoso (15/6/1972)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Bulgária

 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols pró: 3
 Gols contra: 3
 Saldo: 0

 Seleção Búlgara
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols da Bulgária: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 3×3 Bulgária - Coliseum, Copa das Nações de 1985 (25/8/1985)
 Último jogo: Corinthians 3×3 Bulgária - Coliseum, Copa das Nações de 1985 (25/8/1985)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes do Chile

 Partidas: 21
 Vitórias: 15
 Empates: 2
 Derrotas: 4
 Gols pró: 46
 Gols contra: 21
 Saldo: 25

 Audax Italiano
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Audax Italiano: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 3×0 Audax Italiano - Parque São Jorge, Amistoso (5/1/1958)
 Último jogo: Corinthians 3×0 Audax Italiano - Parque São Jorge, Amistoso (5/1/1958)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 Audax Italiano - Parque São Jorge, Amistoso (5/1/1958)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Cobresal
Partidas: 2
Vitórias: 2
Empates: 0
Derrotas: 0
Gols do Corinthians: 7
Gols do Cobresal: 0
Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Cobresal - Estádio El Cobre, Libertadores de 2016 (17/2/2016)
Último jogo: Corinthians 6×0 Cobresal - Arena Corinthians, Libertadores de 2016 (20/4/2016)
Maior vitória: Corinthians 6×0 Cobresal - Arena Corinthians, Libertadores de 2016 (20/4/2016)
Maior derrota: Nenhuma derrota

 Colo-Colo
 Partidas: 6
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols do Corinthians: 8
 Gols do Colo-Colo: 6
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Colo-Colo - Nacional de Chile, Amistoso (26/5/1960)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Colo-Colo - Arena Corinthians, Libertadores (29/8/2018)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Colo-Colo - Amistoso (26/5/1960); Corinthians 2×0 Colo-Colo - Copa Mercosul de 2001 (26/7/2001)
 Maior derrota: Colo-Colo 4×2 Corinthians - Nacional de Chile, Hexagonal de Santiago (24/1/1969)

 Combinado U. Católica/U. de Chile
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols da U. Católica/U. de Chile: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 4×2 U. Católica/U. de Chile - Nacional de Chile, Amistoso (28/1/1960)
 Último jogo: Corinthians 4×2 U. Católica/U. de Chile - Nacional de Chile, Amistoso (28/1/1960)
 Maior vitória: Corinthians 4×2 U. Católica/U. de Chile - Nacional de Chile, Amistoso (28/1/1960)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Palestino
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Palestino: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 1×2 Palestino - El Campín, Torneio Maria Eugênia Rojas (26/3/1954)
 Último jogo: Corinthians 1×2 Palestino - El Campín, Torneio Maria Eugênia Rojas (26/3/1954)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Palestino 2×1 Corinthians - El Campín, Torneio Maria Eugênia Rojas (26/3/1954)

 Seleção Chilena
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Chile: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Chile - Coliseum, Copa das Nações de 1985 (28/8/1985)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Chile - Coliseum, Copa das Nações de 1985 (28/8/1985)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Chile - Coliseum, Copa das Nações de 1985 (28/8/1985)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Universidad Católica
 Partidas: 6
 Vitórias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 14
 Gols do Universidad Católica: 9
 Primeiro jogo: Corinthians 3×2 Universidad Católica - San Carlos de Apoquindo, Libertadores de 1996 (19/3/1996)
 Último jogo: Corinthians 3×2 Universidad Católica - San Carlos de Apoquindo, Libertadores de 2006 (6/4/2006)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Universidad Católica - Pacaembu, Libertadores de 1996 (29/3/1996)
 Maior derrota: Universidad Católica 2×1 Corinthians - San Carlos de Apoquindo, Copa Mercosul de 2001 (24/10/2001)

 Universidad de Chile
 Partidas: 5
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 9
 Gols do Universidad de Chile: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Universidad de Chile - Nacional de Chile, Hexagonal de Santiago (18/1/1969)
 Último jogo: Universidade de Chile 1×2 Corinthians - Nacional de Chile, Copa Sul-Americana de 2017 (10/5/2017)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Universidad de Chile - Pacaembu, Libertadores de 1996 (16/4/1996)
 Maior derrota: Universidad de Chile 1×0 Corinthians - Nacional de Chile, Libertadores de 1996 (22/3/1996)

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Colômbia

 Partidas: 30
 Vitórias: 16
 Empates: 9
 Derrotas: 5
 Gols pró: 47
 Gols contra: 28
 Saldo: 19

 América de Cali
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do América: 4
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 América - Pacaembu, Copa Conmebol de 1995 (15/11/1995)
 Último jogo: Corinthians 1×3 América - Pascual Guerrero, Copa Conmebol de 1995 (22/11/1995)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 América - Pacaembu, Copa Conmebol de 1995 (15/11/1995)
 Maior derrota: América 3×1 Corinthians - Pascual Guerrero, Copa Conmebol de 1995 (22/11/1995)

 Atlético Nacional
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Atlético Nacional: 5
 Primeiro jogo: Corinthians 4×3 Atlético Nacional - Atanasio Girardot, Torneio Maria Eugênia Rojas (14/3/1954)
 Último jogo: Corinthians 1x2 Atlético Nacional - Orlando City Stadium, Florida Cup de 2020 (18/1/2020)
 Maior vitória: Corinthians 4×3 Atlético Nacional - Atanasio Girardot, Torneio Maria Eugênia Rojas (14/3/1954)
 Maior derrota: Corinthians 1x2 Atlético Nacional - Orlando City Stadium, Florida Cup de 2020 (18/1/2020)

 Boca Juniors de Cali
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Boca Juniors: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 3×1 Boca Juniors de Cali - Pascual Guerrero, Amistoso (31/3/1954)
 Último jogo: Corinthians 3×1 Boca Juniors de Cali - Pascual Guerrero, Amistoso (31/3/1954)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Boca Juniors de Cali - Pascual Guerrero, Amistoso (31/3/1954)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Deportivo Cali
 Partidas: 4
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Deportivo Cali: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Deportivo Cali - Pascual Guerrero, Libertadores de 2006 (15/2/2006)
 Último jogo: Corinthians 0×0 Deportivo Cali - Deportivo Cali, Libertadores de 2022 (4/5/2022)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 Deportivo Cali - Pacaembu, Libertadores de 2006 (19/4/2006)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Independiente Medellín
 Partidas: 3
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 9
 Gols do Independiente Medellín: 4
 Primeiro jogo: Corinthians 7×3 Independiente Medellín - Atanasio Girardot, Torneio Maria Eugênia Rojas (19/3/1954)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Independiente Medellín - Pacaembu, Libertadores de 2010 (22/4/2010)
 Maior vitória: Corinthians 7×3 Independiente Medellín - Atanasio Girardot, Torneio Maria Eugênia Rojas (19/3/1954)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Millonarios
 Partidas: 7
 Vitórias: 2
 Empates: 2
 Derrotas: 3
 Gols do Corinthians: 8
 Gols do Millonarios: 9
 Primeiro jogo: Millonarios 1×0 Corinthians - El Campín, Torneio Maria Eugênia Rojas (28/2/1954)
 Último jogo: Corinthians 0×1 Millonarios - Arena Corinthians, Libertadores de 2018 (24/5/2018)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Millonarios - Pacaembu, Libertadores de 2013 (27/2/2013)
 Maior derrota: Millonarios 4×2 Corinthians - El Campín, Amistoso (20/1/1963)

 Once Caldas
 Partidas: 3
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Once Caldas: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Once Caldas - Palogrande, Amistoso (23/1/1963)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Once Caldas - Palogrande, Libertadores de 2015  (11/2/2015)
 Maior vitória: Corinthians 4×0 Once Caldas - Arena Corinthians, Libertadores de 2015  (04/2/2015)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Patriotas
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Once Caldas: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Patriotas - La Independencia, Copa Sul-Americana de 2017 (28/6/2017)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Patriotas - Arena Corinthians, Copa Sul-Americana de 2017 (26/7/2017)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Patriotas - Arena Corinthians, Copa Sul-Americana de 2017 (26/7/2017)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Santa Fe
 Partidas: 5
 Vitórias: 3
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Santa Fe: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 2×2 Santa Fe - El Campín, Torneio Maria Eugênia Rojas (7/3/1954)
 Último jogo: Santa Fe 1×1 Corinthians - El Campín, Libertadores de 2016 (7/4/2016)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Santa Fe - Amistoso (13/1/1963); Corinthians 1×0 Santa Fe - Amistoso (27/1/1963)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Tolima
 Partidas: 2
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Tolima: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 0×0 Tolima - Pacaembu, Libertadores de 2011 (26/1/2011)
 Último jogo: Corinthians 0×2 Tolima - Manuel Murillo Toro, Libertadores de 2011 (2/2/2011)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Tolima 2×0 Corinthians - Manuel Murillo Toro, Libertadores de 2011 (2/2/2011)

Retrospecto do Corinthians contra equipes do Curaçao

 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols pró: 6
 Gols contra: 0
 Saldo: 6

 Seleção Curaçauense
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols de Curaçao: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 6×0 Curaçao - Centro Esportivo de Curaçao, Amistoso (2/12/1981)
 Último jogo: Corinthians 6×0 Curaçao - Centro Esportivo de Curaçao, Amistoso (2/12/1981)
 Maior vitória: Corinthians 6×0 Curaçao - Centro Esportivo de Curaçao, Amistoso (2/12/1981)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 SUBT
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do SUBT: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 0×0 SUBT - Centro Esportivo de Curaçao, Amistoso (5/9/1982)
 Último jogo: Corinthians 0×0 SUBT - Centro Esportivo de Curaçao, Amistoso (5/9/1982)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Dinamarca

 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols pró: 1
 Gols contra: 1
 Saldo: 0

 Combinado de Copenhague
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols de Copenhague: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Copenhague - Estádio Parken, Amistoso (18/5/1952)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Copenhague - Estádio Parken, Amistoso (18/5/1952)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes do Egito

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 1
 Gols contra: 0
 Saldo: 1

 Al-Ahly
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Al-Ahly: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Al-Ahly - Toyota Stadium, Mundial de Clubes de 2012 (12/12/2012)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Al-Ahly - Toyota Stadium, Mundial de Clubes de 2012 (12/12/2012)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Al-Ahly - Toyota Stadium, Mundial de Clubes de 2012 (12/12/2012)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes do El Salvador

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 6
 Gols contra: 0
 Saldo: 6

 Universidad
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Universidad: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 6×0 Universidad - Estadio Cuscatlán, Amistoso (1/5/1966)
 Último jogo: Corinthians 6×0 Universidad - Estadio Cuscatlán, Amistoso (1/5/1966)
 Maior vitória: Corinthians 6×0 Universidad - Estadio Cuscatlán, Amistoso (1/5/1966)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes do Equador

 Partidas: 14
 Vitórias: 8
 Empates: 2
 Derrotas: 4
 Gols pró: 32
 Gols contra: 11
 Saldo: 21

 Barcelona de Guayaquil
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Barcelona: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 5×1 Barcelona - Dennis Martínez, Amistoso (21/4/1966)
 Último jogo: Corinthians 5×1 Barcelona - Dennis Martínez, Amistoso (21/4/1966)
 Maior vitória: Corinthians 5×1 Barcelona - Dennis Martínez, Amistoso (21/4/1966)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Deportivo Cuenca
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Deportivo Cuenca: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 1×2 Deportivo Cuenca - El Ejido, Libertadores de 1977 (13/4/1977)
 Último jogo: Corinthians 4×0 Deportivo Cuenca - Pacaembu, Libertadores de 1977 (4/5/1977)
 Maior vitória: Corinthians 4×0 Deportivo Cuenca - Pacaembu, Libertadores de 1977 (4/5/1977)
 Maior derrota: Deportivo Cuenca 2×1 Corinthians - El Ejido, Libertadores de 1977 (13/4/1977)

 El Nacional
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 4
 Gols do El Nacional: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 1×2 El Nacional - Olímpico Atahualpa, Libertadores de 1977 (10/4/1977)
 Último jogo: Corinthians 3×0 El Nacional - Morumbi, Libertadores de 1977 (30/4/1977)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 El Nacional - Morumbi, Libertadores de 1977 (30/4/1977)
 Maior derrota: El Nacional 2×1 Corinthians - Olímpico Atahualpa, Libertadores de 1977 (10/4/1977)

 Emelec
 Partidas: 3
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Emelec: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 0×1 Emelec - Nacional de Guayaquil, Amistoso (13/4/1966)
 Último jogo: Corinthians 3×0 Emelec - Pacaembu, Libertadores de 2012 (9/5/2012)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 Emelec - Pacaembu, Libertadores de 2012 (9/5/2012)
 Maior derrota: Emelec 1×0 Corinthians - Nacional de Guayaquil, Amistoso (13/4/1966)

 Espoli
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Espoli: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 3×1 Espoli - Olímpico Atahualpa, Libertadores de 1996 (1/5/1996)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Espoli - Pacaembu, Libertadores de 1996 (8/5/1996)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Espoli - Olímpico Atahualpa, Libertadores de 1996 (1/5/1996)
Maior Derrota: Nenhuma derrota.

Independiente del Valle 

 Partidas: 2
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Independiente del Valle: 4
 Primeiro Jogo: Corinthians 0x2 Independiente del Valle - Arena Corinthians, Sulamericana de 2019 (18/9/2019)
 Último Jogo: Corinthians 2x2 Independiente del Valle - Estádio Olímpico de Atahualpa, Sulamericana de 2019 (25/9/2019)
 Maior Vitória: Nenhuma vitória.
 Maior derrota: Corinthians 0x2 Independiente del Valle - Arena Corinthians, Sulamericana de 2019 (18/9/2019)
 LDU Quito
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 8
 Gols do LDU: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 6×0 LDU - Pacaembu, Libertadores de 2000 (3/3/2000)
 Último jogo: Corinthians 2×0 LDU - Casa Blanca, Libertadores de 2000 (11/4/2000)
 Maior vitória: Corinthians 6×0 LDU - Pacaembu, Libertadores de 2000 (3/3/2000)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Escócia

 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols pró: 2 
 Gols contra: 4
 Saldo: -2

 Rangers
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Rangers: 4
 Primeiro jogo: Rangers 4x2 Corinthians, Spectrum, Florida Cup (13/1/2018)
 Último jogo: Rangers 4x2 Corinthians, Spectrum, Florida Cup (13/1/2018)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior Derrota: Rangers 4x2 Corinthians, Spectrum, Florida Cup (13/1/2018)

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Espanha

 Partidas: 21
 Vitórias: 14
 Empates: 4
 Derrotas: 3
 Gols pró: 41
 Gols contra: 20
 Saldo: 21

 Atlético de Madrid
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Atlético de Madrid: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 0×1 Atlético de Madrid - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1997 (21/8/1997)
 Último jogo: Corinthians 0×1 Atlético de Madrid - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1997 (21/8/1997)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Atlético de Madrid 1×0 Corinthians - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1997 (21/8/1997)

 Barcelona
 Partidas: 4
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 11
 Gols do Barcelona: 6
 Primeiro jogo: Corinthians 3×2 Barcelona - Olímpico de Caracas, Copa Marcos Pérez Giménez (18/7/1953)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Barcelona - La Rosaleda, Torneio Costa do Sol (17/8/1969)
 Maior vitória: Corinthians 5×3 Barcelona - Camp Nou, Amistoso (24/6/1959)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Cádiz
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Cádiz: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Cádiz - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1996 (23/8/1996)
 Último jogo: Corinthians 3×0 Cádiz - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1997 (22/8/1997)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 Cádiz - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1997 (22/8/1997)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Combinado Valencia/Mestalla

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Valencia/Mestalla: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 3×1 Valencia/Mestalla - Mestalla, Amistoso (11/6/1959)
 Último jogo: Corinthians 3×1 Valencia/Mestalla - Mestalla, Amistoso (11/6/1959)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Valencia/Mestalla - Mestalla, Amistoso (11/6/1959)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Deportivo La Coruña
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do La Coruña: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Deportivo La Coruña - Riazor, Torneio Teresa Herrera (15/8/1999)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Deportivo La Coruña - Riazor, Torneio Teresa Herrera (15/8/1999)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Espanyol
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols do Espanyol: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 3×0 Espanyol - Pacaembu, Amistoso (28/6/1956)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Espanyol - Olímpico de Turim, Copa Cidade de Turim (1/6/1966)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 Espanyol - Pacaembu, Amistoso (28/6/1956)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Málaga
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Málaga: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Málaga - La Rosaleda, Torneio Costa do Sol (16/8/1969)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Málaga - La Rosaleda, Torneio Costa do Sol (16/8/1969)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Málaga - La Rosaleda, Torneio Costa do Sol (16/8/1969)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Mallorca
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Mallorca: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Mallorca - Luiz Bitzar, Amistoso (24/8/1969)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Mallorca - Luiz Bitzar, Amistoso (24/8/1969)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Mallorca - Luiz Bitzar, Amistoso (24/8/1969)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Real Betis
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Real Betis: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Real Betis - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1996 (24/8/1996)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Real Betis - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1996 (24/8/1996)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Real Betis - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1996 (24/8/1996)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Real Madrid
 Partidas: 2
 Vitórias: 0
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Real Madrid: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Real Madrid - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1966 (3/9/1966)
 Último jogo: Corinthians 2×2 Real Madrid - Morumbi, Mundial de Clubes de 2000 (7/1/2000)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção de La Coruña
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols de La Coruña: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 3×0 La Coruña - Riazor, Amistoso (28/6/1959)
 Último jogo: Corinthians 3×0 La Coruña - Riazor, Amistoso (28/6/1959)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 La Coruña - Riazor, Amistoso (28/6/1959)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Sevilla
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Sevilla: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Sevilla - Pacaembu, Copa Morumbi (19/6/1957)
 Último jogo: Corinthians 4×3 Sevilla - Ramón Sánchez Pizjuán, Amistoso (17/6/1959)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Sevilla - Pacaembu, Copa Morumbi (19/6/1957)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Sporting Gijón
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Gijón: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 0×2 Gijón - El Vivero, Torneio Ibérico (28/6/1972)
 Último jogo: Corinthians 0×2 Gijón - El Vivero, Torneio Ibérico (28/6/1972)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Gijón 2×0 Corinthians - El Vivero, Torneio Ibérico (28/6/1972)

 Zaragoza
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Zaragoza: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 0×2 Zaragoza - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1966 (4/9/1966)
 Último jogo: Corinthians 0×2 Zaragoza - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1966 (4/9/1966)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Zaragoza 2×0 Corinthians - Ramón de Carranza, Ramón de Carranza de 1966 (4/9/1966)

Retrospecto do Corinthians contra equipes dos Estados Unidos

 Partidas: 3
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols pró: 7
 Gols contra: 2
 Saldo: 5

 Fort Lauderdale Strikers
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Fort Lauderdale Strikers: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 0×0 FL Strikers - Lockhart Stadium, Amistoso (23/1/2016)
 Último jogo: Corinthians 0×0 FL Strikers - Lockhart Stadium, Amistoso (23/1/2016)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 New York Hakoah
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do New York Hakoah: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 5×1 New York Hakoah - Parque São Jorge, Amistoso (6/7/1930)
 Último jogo: Corinthians 5×1 New York Hakoah - Parque São Jorge, Amistoso (6/7/1930)
 Maior vitória: Corinthians 5×1 New York Hakoah - Parque São Jorge, Amistoso (6/7/1930)
 Maior derrota: Nenhuma derrota
New York City

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0 
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do New York City Football Club: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 New York City - Exploria Stadium, Amistoso (15/01/2020)
 Último jogo: Corinthians 2×1 New York City - Exploria Stadium, Amistoso (15/01/2020)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 New York City - Exploria Stadium, Amistoso (15/01/2020)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Finlândia

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 5
 Gols contra: 1
 Saldo: 4

 Seleção Finlandesa (Olímpica)
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols da Finlândia: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 5×1 Finlândia - Olímpico de Helsinque, Amistoso (1/6/1952)
 Último jogo: Corinthians 5×1 Finlândia - Olímpico de Helsinque, Amistoso (1/6/1952)
 Maior vitória: Corinthians 5×1 Finlândia - Olímpico de Helsinque, Amistoso (1/6/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da França

 Partidas: 6
 Vitórias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols pró: 10
 Gols contra: 6
 Saldo: 4

 Brest
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Brest: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Brest - Menez-Paul, Amistoso (23/5/1970)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Brest - Menez-Paul, Amistoso (23/5/1970)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Brest - Menez-Paul, Amistoso (23/5/1970)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Lyon
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Lyon: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Lyon - Gerland, Amistoso (18/7/1996)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Lyon - Gerland, Amistoso (18/7/1996)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Lyon - Gerland, Amistoso (18/7/1996)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Nice
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Nice: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Nice - Ray, Amistoso (30/4/1970)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Nice - Ray, Amistoso (30/4/1970)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Nice - Ray, Amistoso (30/4/1970)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Olympique de Marseille
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Marseille: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Marseille - Vélodrome, Amistoso (15/5/1970)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Marseille - Vélodrome, Amistoso (15/5/1970)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Marseille - Vélodrome, Amistoso (15/5/1970)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Paris Saint-Germain
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do PSG: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 2×2 PSG - Parc des Princes, Amistoso (22/7/2000)
 Último jogo: Corinthians 2×2 PSG - Parc des Princes, Amistoso (22/7/2000)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Stade de Reims
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Reims: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 2×3 Reims - Parc des Princes, Amistoso (20/5/1959)
 Último jogo: Corinthians 2×3 Reims - Parc des Princes, Amistoso (20/5/1959)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Corinthians 2×3 Reims - Parc des Princes, Amistoso (20/5/1959)

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Grécia

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 2
 Gols contra: 0
 Saldo: 2

 Olympiacos
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Olympiacos: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Olympiacos - Olímpico de Atenas, Amistoso (11/6/1972)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Olympiacos - Olímpico de Atenas, Amistoso (11/6/1972)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Olympiacos - Olímpico de Atenas, Amistoso (11/6/1972)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Guatemala

 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols pró: 1
 Gols contra: 0
 Saldo: 1

 Aurora
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Aurora: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 0×0 Aurora - Mateo Flores, Amistoso (29/11/1981)
 Último jogo: Corinthians 0×0 Aurora - Mateo Flores, Amistoso (29/11/1981)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Comunicaciones
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Comunicaciones: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Comunicaciones - Mateo Flores, Amistoso (26/11/1981)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Comunicaciones - Mateo Flores, Amistoso (26/11/1981)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Comunicaciones - Mateo Flores, Amistoso (26/11/1981)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Holanda 
Retrospecto do Corinthians contra equipes da Holanda

 Partidas: 3
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols pró: 4
 Gols contra: 10
 Saldo: -6

 Feyenoord
 Partidas: 2
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Feyenoord: 9
 Primeiro jogo: Corinthians 1×5 Feyenoord - Nehnoord, Amistoso (21/5/1959)
 Último jogo: Corinthians 2×4 Feyenoord - De Kuip, Amistoso (28/5/1970)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Corinthians 1×5 Feyenoord - Nehnoord, Amistoso (21/5/1959)
 
 PSV Eindhoven
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do PSV Eindhoven: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1x1 PSV Eindhoven - Orlando Stadium, Florida Cup (10/1/2018)
 Último jogo: Corinthians 1x1 PSV Eindhoven - Orlando Stadium, Florida Cup (10/1/2018)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes de Hong Kong

 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols pró: 0
 Gols contra: 0
 Saldo: 0

 Seiko
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Seiko: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 0×0 Seiko - Hong Kong Stadium, Amistoso (24/1/1984)
 Último jogo: Corinthians 0×0 Seiko - Hong Kong Stadium, Amistoso (24/1/1984)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Indonésia

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 3
 Gols contra: 2
 Saldo: 1

 Combinado Tunas Indi/Seleção de Jacarta
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols de Tunas Indi/Jacarta: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 3×2 Tunas Indi/Jacarta - Senayan Utama, Amistoso (26/1/1984)
 Último jogo: Corinthians 0×0 Seiko - Hong Kong Stadium, Amistoso (24/1/1984)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Inglaterra

 Partidas: 7
 Vitórias: 3
 Empates: 1
 Derrotas: 3
 Gols pró: 10
 Gols contra: 10
 Saldo: 0

 Arsenal
 Partidas: 2
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Arsenal: 4
 Primeiro jogo: Corinthians 0×2 Arsenal - Pacaembu, Amistoso (22/5/1949)
 Último jogo: Corinthians 0×2 Arsenal - Arsenal Stadium, Amistoso (16/11/1965)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Corinthians 0×2 Arsenal - Amistoso (22/5/1949); Corinthians 0×2 Arsenal - Amistoso (16/11/1965)

 Chelsea
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Chelsea: 4
 Primeiro jogo: Corinthians 4×4 Chelsea - Parque Antarctica, Amistoso (4/7/1929)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Chelsea - Stadium Yokohama, Mundial de Clubes de 2012 (16/12/2012)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Chelsea - Stadium Yokohama, Mundial de Clubes de 2012 (16/12/2012)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Corinthian-Casuals
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols do Corinthian-Casuals: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Corinthian-Casuals - Pacaembu, Amistoso (5/6/1988)
 Último jogo: Corinthians 3×0 Corinthian-Casuals - Arena Corinthians, Amistoso (24/1/2015)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 Corinthian-Casuals - Arena Corinthians, Amistoso (24/1/2015)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Southampton
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Southampton: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 1×2 Southampton - Pacaembu, Amistoso (2/6/1948)
 Último jogo: Corinthians 1×2 Southampton - Pacaembu, Amistoso (2/6/1948)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Corinthians 1×2 Southampton - Pacaembu, Amistoso (2/6/1948)

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Itália

 Partidas: 13
 Vitórias: 8
 Empates: 2
 Derrotas: 3
 Gols pró: 27
 Gols contra: 14
 Saldo: 13

 Bologna
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Bologna: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 6×1 Bologna - Parque Antarctica, Amistoso (30/7/1929)
 Último jogo: Corinthians 6×1 Bologna - Parque Antarctica, Amistoso (30/7/1929)
 Maior vitória: Corinthians 6×1 Bologna - Parque Antarctica, Amistoso (30/7/1929)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Casertana
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Casertana: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 0×1 Casertana - Alberto Pinto, Amistoso (26/8/1969)
 Último jogo: Corinthians 0×1 Casertana - Alberto Pinto, Amistoso (26/8/1969)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Casertana 1×0 Corinthians - Alberto Pinto, Amistoso (26/8/1969)

 Fiorentina
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols da Fiorentina: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 2×2 Fiorentina - Artemio Franchi, Amistoso (5/9/1984)
 Último jogo: Corinthians 2×2 Fiorentina - Artemio Franchi, Amistoso (5/9/1984)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Internazionale
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols da Internazionale: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 3×1 Internazionale - San Siro, Copa Cidade de Turim (29/5/1966)
 Último jogo: Corinthians 3×1 Internazionale - San Siro, Copa Cidade de Turim (29/5/1966)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Internazionale - San Siro, Copa Cidade de Turim (29/5/1966)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Lazio
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 8
 Gols do Lazio: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 5×0 Lazio - Pacaembu, Copa Morumbi (23/6/1957)
 Último jogo: Corinthians 3×2 Lazio - Flamínio, Amistoso (25/5/1966)
 Maior vitória: Corinthians 5×0 Lazio - Pacaembu, Copa Morumbi (23/6/1957)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Milan
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Milan: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 0×0 Milan - Mineirão, Copa Centenário de Belo Horizonte (4/8/1997)
 Último jogo: Corinthians 0×0 Milan - Mineirão, Copa Centenário de Belo Horizonte (4/8/1997)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Roma
 Partidas: 3
 Vitórias: 3
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Roma: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Roma - Olímpico de Caracas, Pequena Taça do Mundo de 1953 (14/7/1953)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Roma - Olímpico de Roma, Amistoso (20/6/1972)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Roma - Olímpico de Caracas, Pequena Taça do Mundo de 1953 (1/8/1953)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Torino
 Partidas: 3
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Torino: 6
 Primeiro jogo: Corinthians 0×3 Torino - Parque Antarctica, Amistoso (15/8/1914)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Torino - Pacaembu, Amistoso (21/7/1948)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Torino - Pacaembu, Amistoso (21/7/1948)
 Maior derrota: Torino 3×0 Corinthians - Parque Antarctica, Amistoso (15/8/1914)

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Jamaica

 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols pró: 5
 Gols contra: 2
 Saldo: 3

 Santos
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Santos: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 1×2 Santos - Nacional de Kingston, Amistoso (10/6/1984)
 Último jogo: Corinthians 1×2 Santos - Nacional de Kingston, Amistoso (10/6/1984)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Corinthians 1×2 Santos - Nacional de Kingston, Amistoso (10/6/1984)

 Seleção Jamaicana
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols da Jamaica: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 4×0 Jamaica - Barbosinha, Amistoso (15/1/1998)
 Último jogo: Corinthians 4×0 Jamaica - Barbosinha, Amistoso (15/1/1998)
 Maior vitória: Corinthians 4×0 Jamaica - Barbosinha, Amistoso (15/1/1998)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes do Japão

 Partidas: 7
 Vitórias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 2
 Gols pró: 20
 Gols contra: 12
 Saldo: 8

 Nagoya Grampus
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Nagoya Grampus: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Nagoya Grampus - Mizuho, Amistoso (1/8/1992)
 Último jogo: Corinthians 5×1 Nagoya Grampus - Mizuho, Amistoso (4/8/1992)
 Maior vitória: Corinthians 5×1 Nagoya Grampus - Mizuho, Amistoso (4/8/1992)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção Japonesa
 Partidas: 3
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Japão: 6
 Primeiro jogo: Corinthians 1×2 Japão - Memorial Stadium, Amistoso (14/1/1984)
 Último jogo: Corinthians 2×3 Japão - Nacional de Tóquio, Amistoso (22/1/1984)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Japão - Nagoya-shi Mizuho, Amistoso (16/1/1984)
 Maior derrota: Corinthians 2×3 Japão - Nacional de Tóquio, Amistoso (22/1/1984)

 Shonan Bellmare
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 7
 Gols do Bellmare: 4
 Primeiro jogo: Corinthians 7×4 Bellmare - Tokyo Dome, Amistoso (2/3/1994)
 Último jogo: Corinthians 7×4 Bellmare - Tokyo Dome, Amistoso (2/3/1994)
 Maior vitória: Corinthians 7×4 Bellmare - Tokyo Dome, Amistoso (2/3/1994)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Yokohama Flügels
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Flügels: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Flügels - Coberto da Ilha de Okinawa, Amistoso (27/2/1994)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Flügels - Coberto da Ilha de Okinawa, Amistoso (27/2/1994)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Flügels - Coberto da Ilha de Okinawa, Amistoso (27/2/1994)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes do Marrocos

 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols pró: 2
 Gols contra: 1
 Saldo: 1

 Raja Casablanca
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Raja Casablanca: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Raja Casablanca - Morumbi, Mundial de Clubes de 2000 (5/1/2000)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Raja Casablanca - Morumbi, Mundial de Clubes de 2000 (5/1/2000)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Raja Casablanca - Morumbi, Mundial de Clubes de 2000 (5/1/2000)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção Marroquina
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Marrocos: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 0×1 Marrocos - Mohammed V, Amistoso (10/5/1970)
 Último jogo: Corinthians 0×1 Marrocos - Mohammed V, Amistoso (10/5/1970)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Corinthians 0×1 Marrocos - Mohammed V, Amistoso (10/5/1970)

Retrospecto do Corinthians contra equipes do México

 Partidas: 15
 Vitórias: 8
 Empates: 2
 Derrotas: 5
 Gols pró: 16
 Gols contra: 16
 Saldo: 0

 América
 Partidas: 3
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 4
 Gols do América: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 América - Hidalgo, Torneio Feira de Hidalgo (20/11/1981)
 Último jogo: Corinthians 2×1 América - Pacaembu, Libertadores de 2000 (5/4/2000)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 América - Hidalgo, Torneio Feira de Hidalgo (20/11/1981)
 Maior derrota: América 2×0 Corinthians - Azteca, Libertadores de 2000 (16/2/2000)

 Atlante
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Atlante: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 3×2 Atlante - Coliseum, Amistoso (31/8/1982)
 Último jogo: Corinthians 3×2 Atlante - Coliseum, Amistoso (31/8/1982)
 Maior vitória: Corinthians 3×2 Atlante - Coliseum, Amistoso (31/8/1982)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Cruz Azul
 Partidas: 4
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Cruz Azul: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Cruz Azul - Pacaembu, Libertadores de 2003 (5/2/2003)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Cruz Azul - Pacaembu, Libertadores de 2012 (21/3/2012)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Cruz Azul - Libertadores de 2003 (5/2/2003); Corinthians 1×0 Cruz Azul - Libertadores de 2012 (21/3/2012)
 Maior derrota: Cruz Azul 3×0 Corinthians - Libertadores de 2003 (26/3/2003)

 Pumas
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Pumas: 4
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Pumas - Pacaembu, Copa Sul-Americana de 2005 (19/10/2005)
 Último jogo: Corinthians 0×3 Pumas - Olímpico Universitário, Copa Sul-Americana de 2005 (9/11/2005)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Pumas - Pacaembu, Copa Sul-Americana de 2005 (19/10/2005)
 Maior derrota: Pumas 3×0 Corinthians - Olímpico Universitário, Copa Sul-Americana de 2005 (9/11/2005)

 Seleção Mexicana
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do México: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 México - Spartan, Amistoso (31/8/1985)
 Último jogo: Corinthians 1×1 México - Spartan, Amistoso (31/8/1985)
 Maior vitória: Sem vitórias
 Maior derrota: Sem derrotas

 Tigres
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Tigres: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 0×2 Tigres - Universitario, Libertadores de 2006 (9/3/2006)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Tigres - Pacaembu, Libertadores de 2006 (22/3/2006)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Tigres - Pacaembu, Libertadores de 2006 (22/3/2006)
 Maior derrota: Tigres 2×0 Corinthians - Universitario, Libertadores de 2006 (9/3/2006)

 Tijuana
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Tijuana: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 0×1 Tijuana - Caliente, Libertadores de 2013 (6/3/2013)
 Último jogo: Corinthians 3×0 Tijuana - Pacaembu, Libertadores de 2013 (13/3/2013)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 Tijuana - Pacaembu, Libertadores de 2013 (13/3/2013)
 Maior derrota: Tijuana 1×0 Corinthians - Caliente, Libertadores de 2013 (6/3/2013)

Retrospecto do Corinthians contra equipes do Panamá

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 7
 Gols contra: 0
 Saldo: 7

 Seleção Panamenha
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 7
 Gols do Panamá: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 7×0 Panamá - Cidade do Panamá, Amistoso (30/1/1963)
 Último jogo: Corinthians 7×0 Panamá - Cidade do Panamá, Amistoso (30/1/1963)
 Maior vitória: Corinthians 7×0 Panamá - Cidade do Panamá, Amistoso (30/1/1963)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes do Paraguai

 Partidas: 25
 Vitórias: 12
 Empates: 5
 Derrotas: 9
 Gols pró: 60
 Gols contra: 42
 Saldo: 18

 Cerro Porteño
 Partidas: 6
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do Corinthians: 15
 Gols do Cerro Porteño: 9
 Primeiro jogo: Corinthians 8×2 Cerro Porteño - Pacaembu, Libertadores de 1999 (10/3/1999)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Cerro Porteño - Arena Corinthians, Libertadores de 2016 (16/3/2016)
 Maior vitória: Corinthians 8×2 Cerro Porteño - Pacaembu, Libertadores de 1999 (10/3/1999)
 Maior derrota: Cerro Porteño 3×0 Corinthians - La Olla, Libertadores de 1999 (24/3/1999)

 Guaraní
 Partidas: 4
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 3
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Guaraní: 5
 Primeiro jogo: Corinthians 0×2 Guaraní - Defensores del Chaco, Libertadores de 2015 (6/5/2015)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Guaraní - Arena Corinthians, Libertadores de 2020 (12/2/2020)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Guaraní - Arena Corinthians, Libertadores de 2020 (12/2/2020)
 Maior derrota: Corinthians 0×2 Guaraní - Defensores del Chaco, Libertadores de 2015 (6/5/2015)

 Libertad
 Partidas: 3
 Vitórias: 1
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 11
 Gols do Libertad: 5
 Primeiro jogo: Corinthians 2×2 Libertad - Pacaembu, Amistoso (15/11/1942)
 Último jogo: Corinthians 6×0 Libertad - Pacaembu, Copa Rio de 1952 (17/7/1952)
 Maior vitória: Corinthians 6×0 Libertad - Pacaembu, Copa Rio de 1952 (17/7/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Nacional
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Nacional: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Nacional - Pacaembu, Libertadores de 2012 (7/3/2012)
 Último jogo: Corinthians 3×1 Nacional - Antonio Oddone Sarubbi, Libertadores de 2012 (11/4/2012)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Nacional - Antonio Oddone Sarubbi, Libertadores de 2012 (11/4/2012)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Olimpia
 Partidas: 9
 Vitórias: 4
 Empates: 2
 Derrotas: 3
 Gols do Corinthians: 24
 Gols do Olimpia: 18
 Primeiro jogo: Corinthians 5×2 Olímpia - Pacaembu, Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer (7/6/1953)
 Último jogo: Corinthians 2×3 Olímpia - Defensores del Chaco, Copa Mercosul de 2000 (18/10/2000)
 Maior vitória: Corinthians 4×0 Olímpia - Pacaembu, Libertadores de 1999 (9/4/1999)
 Maior derrota: Olímpia 3×2 Corinthians - Defensores del Chaco, Copa Mercosul de 2000 (18/10/2000)

 River Plate de Assunção

 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols do River Plate: 0
 Primeiro jogo: River Plate 0×0 Corinthians - Defensores del Chaco, Copa Sudamericana de 2021 (22/04/2021)
 Último jogo: Corinthians 4×0 River Plate - Neo Química Arena, Copa Sudamericana de 2021 (26/5/2021)
 Maior vitória: Corinthians 4×0 River Plate - Neo Química Arena, Copa Sudamericana de 2021 (26/5/2021)
 Maior derrota: Nenhuma derrota
Seleção Paraguaia
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 3

 Gols do Paraguai: 4

 Primeiro jogo: Corinthians 3×4 Paraguai - Defensores del Chaco, Amistoso (28/2/1965)
 Último jogo: Corinthians 3×4 Paraguai - Defensores del Chaco, Amistoso (28/2/1965)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Paraguai 3×4 Paraguai - Defensores del Chaco, Amistoso (28/2/1965)

Retrospecto do Corinthians contra equipes do Peru

 Partidas: 8
 Vitórias: 4
 Empates: 4
 Derrotas: 0
 Gols pró: 22
 Gols contra: 16
 Saldo: 6

 Alianza Lima
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Alianza Lima: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Alianza Lima - Nacional de Lima, Amistoso (8/2/1969)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Alianza Lima - Nacional de Lima, Amistoso (8/2/1969)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Combinado Chalaco/Sport Boys
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Chalaco/Sport Boys: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 3×3 Chalaco/Sport Boys - Nacional de Lima, Amistoso (17/2/1954)
 Último jogo: Corinthians 3×3 Chalaco/Sport Boys - Nacional de Lima, Amistoso (17/2/1954)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Combinado Dep. Municipal/Iqueño
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Dep. Municipal/Iqueño: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Dep. Municipal/Iqueño - Nacional de Lima, Amistoso (20/2/1954)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Dep. Municipal/Iqueño - Nacional de Lima, Amistoso (20/2/1954)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Dep. Municipal/Iqueño - Nacional de Lima, Amistoso (20/2/1954)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Deportivo Municipal
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Deportivo Municipal: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 3×2 Deportivo Municipal - Nacional de Lima, Amistoso (7/2/1963)
 Último jogo: Corinthians 3×2 Deportivo Municipal - Nacional de Lima, Amistoso (7/2/1963)
 Maior vitória: Corinthians 3×2 Deportivo Municipal - Nacional de Lima, Amistoso (7/2/1963)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Sport Huancayo

 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 8
 Gols do Sport Huancayo: 0
 Primeiro jogo: Sport Huancayo 0×3 Corinthians - Nacional de Lima, Copa Sudamericana de 2021 (6/5/2021)
 Último jogo: Corinthians 5×0 Sport Huancayo - Neo Química Arena, Copa Sudamericana de 2021 (20/5/2021)
 Maior vitória: Corinthians 5×0 Sport Huancayo - Neo Química Arena, Copa Sudamericana de 2021 (20/5/2021)
 Maior derrota: Nenhuma derrota
Sporting Tabaco
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Sporting Tabaco: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 3×3 Sporting Tabaco - Nacional de Lima, Amistoso (24/2/1954)
 Último jogo: Corinthians 3×3 Sporting Tabaco - Nacional de Lima, Amistoso (24/2/1954)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Universitario
 Partidas: 3
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 10
 Gols do Universitario: 6
 Primeiro jogo: Corinthians 3×3 Universitario - Nacional de Lima, Amistoso (13/2/1954)
 Último jogo: Corinthians 5×2 Universitario - Nacional de Lima, Amistoso (11/2/1969)
 Maior vitória: Corinthians 5×2 Universitario - Nacional de Lima, Amistoso (11/2/1969)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes de Portugal

 Partidas: 6
 Vitórias: 4
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols pró: 11
 Gols contra: 6
 Saldo: 5

 Benfica
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Benfica: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Benfica - Pacaembu, Torneio Internacional Charles Miller (10/7/1955)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Benfica - Estádio da Luz, Amistoso (4/6/1959)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Benfica - Pacaembu, Torneio Internacional Charles Miller (10/7/1955)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Porto
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Porto: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 5×2 Porto - Pacaembu, Amistoso (22/6/1956)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Porto - Estádio das Antas, Amistoso (7/6/1959)
 Maior vitória: Corinthians 5×2 Porto - Pacaembu, Amistoso (22/6/1956)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Sporting
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Sporting: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Sporting - Pacaembu, Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer (14/6/1953)
 Último jogo: Corinthians 0×1 Sporting - Canindé, Torneio Independência (13/1/1981)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Sporting - Pacaembu, Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer (14/6/1953)
 Maior derrota: Sporting 1×0 Corinthians - Canindé, Torneio Independência (13/1/1981)

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Rússia

 Partidas: 2
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols pró: 1
 Gols contra: 2
 Saldo: -1

 Dínamo Moscou
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Dínamo Moscou: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Dínamo Moscou - Nacional de Chile, Hexagonal de Santiago (1/2/1969)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Dínamo Moscou - Nacional de Chile, Hexagonal de Santiago (1/2/1969
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Saturn
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Saturn: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 0×1 Saturn - Saturn Stadium, Amistoso (7/9/2003)
 Último jogo: Corinthians 0×1 Saturn - Saturn Stadium, Amistoso (7/9/2003)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Saturn 1×0 Corinthians - Saturn Stadium, Amistoso (7/9/2003)

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Sérvia

 Partidas: 5
 Vitórias: 1
 Empates: 2
 Derrotas: 2
 Gols pró: 10
 Gols contra: 8
 Saldo: 2

 Estrela Vermelha
 Partidas: 3
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 2
 Gols do Corinthians: 7
 Gols do Estrela Vermelha: 5
 Primeiro jogo: Corinthians 0×3 Estrela Vermelha - Pacaembu, Amistoso (15/2/1955)
 Último jogo: Corinthians 6×0 Estrela Vermelha - Centenário, Hexagonal de Montevidéu (17/1/1970)
 Maior vitória: Corinthians 6×0 Estrela Vermelha - Centenário, Hexagonal de Montevidéu (17/1/1970)
 Maior derrota: Estrela Vermelha 3×0 Corinthians - Pacaembu, Amistoso (15/2/1955)

 Sloboda
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols do Sloboda: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 2×2 Sloboda - Municipal de Tuzla, Amistoso (14/6/1972)
 Último jogo: Corinthians 2×2 Sloboda - Municipal de Tuzla, Amistoso (14/6/1972)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Vojvodina
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Vojvodina: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Vojvodina - Municipal de Novi Sad, Amistoso (13/5/1970)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Vojvodina - Municipal de Novi Sad, Amistoso (13/5/1970)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Suécia

 Partidas: 7
 Vitórias: 5
 Empates: 2
 Derrotas: 0
 Gols pró: 37
 Gols contra: 14
 Saldo: 23

 AIK
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do AIK: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 3×3 AIK - Råsunda, Amistoso (14/5/1952)
 Último jogo: Corinthians 3×3 AIK - Råsunda, Amistoso (14/5/1952)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Djurgårdens
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Djurgårdens: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 3×2 Djurgårdens - Råsunda, Amistoso (16/5/1952)
 Último jogo: Corinthians 3×2 Djurgårdens - Råsunda, Amistoso (16/5/1952)
 Maior vitória: Corinthians 3×2 Djurgårdens - Råsunda, Amistoso (16/5/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Malmö
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Malmö: 5
 Primeiro jogo: Corinthians 4×4 Malmö - Pacaembu, [[[Amistoso]] (1/12/1949)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Malmö - Malmö Stadion, Amistoso (27/5/1952)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Malmö - Malmö Stadion, Amistoso (27/5/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção de Gevália
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols de Gevália: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 6×0 Gävle - Estádio de Gevália, Amistoso (4/6/1952)
 Último jogo: Corinthians 6×0 Gävle - Estádio de Gevália, Amistoso (4/6/1952)
 Maior vitória: Corinthians 6×0 Gävle - Estádio de Gevália, Amistoso (4/6/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção de Gotemburgo
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 9
 Gols de Gevália: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 9×3 Gotemburgo - Nya Ullevi, Amistoso (29/5/1952)
 Último jogo: Corinthians 9×3 Gotemburgo - Nya Ullevi, Amistoso (29/5/1952)
 Maior vitória: Corinthians 9×3 Gotemburgo - Nya Ullevi, Amistoso (29/5/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção de Halmstads/Hamlia
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 10
 Gols de Gevália: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 10×1 Halmstads/Hamlia - Olímpico de Halmostádio, Amistoso (8/6/1952)
 Último jogo: Corinthians 10×1 Halmstads/Hamlia - Olímpico de Halmostádio, Amistoso (8/6/1952)
 Maior vitória: Corinthians 10×1 Halmstads/Hamlia - Olímpico de Halmostádio, Amistoso (8/6/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Suíça

 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 8
 Gols contra: 0
 Saldo: 8

 Grasshopper
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Grasshopper: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 3×0 Grasshopper - Vila Belmiro, Torneio Internacional de Santos (17/1/1986)
 Último jogo: Corinthians 3×0 Grasshopper - Vila Belmiro, Torneio Internacional de Santos (17/1/1986)
 Maior vitória: Corinthians 3×0 Grasshopper - Vila Belmiro, Torneio Internacional de Santos (17/1/1986)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Zürich
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Zürich: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 5×0 Zürich - Letzigrund, Amistoso (18/5/1966)
 Último jogo: Corinthians 5×0 Zürich - Letzigrund, Amistoso (18/5/1966)
 Maior vitória: Corinthians 5×0 Zürich - Letzigrund, Amistoso (18/5/1966)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Tailândia

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 4
 Gols contra: 0
 Saldo: 4

 Seleção Tailandesa
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols da Tailândia: 0
 Primeiro jogo: Corinthians 4×0 Tailândia - Nacional Bangkok, Amistoso (31/1/1984)
 Último jogo: Corinthians 4×0 Tailândia - Nacional Bangkok, Amistoso (31/1/1984)
 Maior vitória: Corinthians 4×0 Tailândia - Nacional Bangkok, Amistoso (31/1/1984)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes de Trinidad e Tobago

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 8
 Gols contra: 2
 Saldo: 6

 Seleção Trinitária
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 8
 Gols de Trinidad e Tobago: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 8×2 Trinidad e Tobago - Nacional de Port of Spain, Amistoso (3/9/1982)
 Último jogo: Corinthians 8×2 Trinidad e Tobago - Nacional de Port of Spain, Amistoso (3/9/1982)
 Maior vitória: Corinthians 8×2 Trinidad e Tobago - Nacional de Port of Spain, Amistoso (3/9/1982)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Turquia

 Partidas: 10
 Vitórias: 8
 Empates: 1
 Derrotas: 1
 Gols pró: 26
 Gols contra: 9
 Saldo: 17

 Beşiktaş
 Partidas: 3
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 8
 Gols do Beşiktaş: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 0×1 Beşiktaş - İsmet İnönü, Amistoso (22/4/1952)
 Último jogo: Corinthians 5×2 Beşiktaş - Estádio de Ancara, Amistoso (3/6/1972)
 Maior vitória: Corinthians 5×2 Beşiktaş - Estádio de Ancara, Amistoso (3/6/1972)
 Maior derrota: Beşiktaş 1×0 Corinthians - İsmet İnönü, Amistoso (22/4/1952)

 Fenerbahçe
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 6
 Gols do Fenerbahçe: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 6×1 Fenerbahçe - İsmet İnönü, Amistoso (23/4/1952)
 Último jogo: Corinthians 6×1 Fenerbahçe - İsmet İnönü, Amistoso (23/4/1952)
 Maior vitória: Corinthians 6×1 Fenerbahçe - İsmet İnönü, Amistoso (23/4/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Galatasaray
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Galatasaray: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 1×0 Galatasaray - İsmet İnönü, Amistoso (26/4/1952)
 Último jogo: Corinthians 4×2 Galatasaray - İsmet İnönü, Amistoso (7/5/1952)
 Maior vitória: Corinthians 4×2 Galatasaray - İsmet İnönü, Amistoso (7/5/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção de Ancara
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols de Ancara: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 3×1 Ancara - Estádio de Ancara, Amistoso (3/5/1952)
 Último jogo: Corinthians 3×1 Ancara - Estádio de Ancara, Amistoso (3/5/1952)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Ancara - Estádio de Ancara, Amistoso (3/5/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção Turca
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols da Turquia: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Turquia - İsmet İnönü, Amistoso (27/4/1952)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Turquia - İsmet İnönü, Amistoso (6/5/1952)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Turquia - İsmet İnönü, Amistoso (6/5/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção Turca B
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 2
 Gols da Turquia B: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Turquia B - Estádio de Ancara, Amistoso (4/5/1952)
 Último jogo: Corinthians 2×1 Turquia B - Estádio de Ancara, Amistoso (4/5/1952)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Turquia B - Estádio de Ancara, Amistoso (4/5/1952)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Ucrânia

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 3
 Gols contra: 2
 Saldo: 1

 Shakhtar Donetsk
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Shakhtar Donetsk: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 3×2 Shakhtar Donetsk - ESPN Wide World of Sports Complex, Florida Cup 2016 (20/1/16)
 Último jogo: Corinthians 3×2 Shakhtar Donetsk - ESPN Wide World of Sports Complex, Florida Cup 2016 (20/1/16)
 Maior vitória: Corinthians 3×2 Shakhtar Donetsk - ESPN Wide World of Sports Complex, Florida Cup 2016 (20/1/16)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes da União Soviética

 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols pró: 3
 Gols contra: 1
 Saldo: 2

 Seleção Soviética
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 3
 Gols da União Soviética: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 3×1 União Soviética - Morumbi, Torneio João Havelange (25/1/1966)
 Último jogo: Corinthians 3×1 União Soviética - Morumbi, Torneio João Havelange (25/1/1966)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 União Soviética - Morumbi, Torneio João Havelange (25/1/1966)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Retrospecto do Corinthians contra equipes do Uruguai

 Partidas: 35
 Vitórias: 15
 Empates: 13
 Derrotas: 7
 Gols pró: 59
 Gols contra: 38
 Saldo: 21

 Bella Vista
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 5
 Gols do Bella Vista: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Bella Vista - Centenário, Libertadores de 1991 (12/3/1991)
 Último jogo: Corinthians 4×1 Bella Vista - Morumbi, Libertadores de 1991 (29/3/1991)
 Maior vitória: Corinthians 4×1 Bella Vista - Morumbi, Libertadores de 1991 (29/3/1991)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Cerro
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 3
 Gols do Cerro: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 2×3 Cerro - Centenário, Octagonal de Verão (14/1/1961)
 Último jogo: Corinthians 1×0 Cerro - Parque São Jorge, Amistoso (5/5/1974)
 Maior vitória: Corinthians 1×0 Cerro - Parque São Jorge, Amistoso (5/5/1974)
 Maior derrota: Cerro 3×2 Corinthians - Centenário, Octagonal de Verão (14/1/1961)

 Combinado Miramar
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Miramar: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Miramar - Pacaembu, Amistoso (28/1/1947)
 Último jogo: Corinthians 1×1 Miramar - Pacaembu, Amistoso (28/1/1947)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Combinado Uruguaio
 Partidas: 1
 Vitórias: 1
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols do Combinado Uruguaio: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 4×1 Combinado Uruguaio - Centenário, Quadrangular de Montevidéu (30/6/1951)
 Último jogo: Corinthians 4×1 Combinado Uruguaio - Centenário, Quadrangular de Montevidéu (30/6/1951)
 Maior vitória: Corinthians 4×1 Combinado Uruguaio - Centenário, Quadrangular de Montevidéu (30/6/1951)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Danubio
 Partidas: 3
 Vitórias: 2
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 8
 Gols do Danubio: 3
 Primeiro jogo: Corinthians 2×2 Danubio - Pacaembu, Copa do Atlântico (23/6/1956)
 Último jogo: Corinthians 4×0 Danubio - Arena Corinthians, Libertadores de 2015 (1/4/2015)
 Maior vitória: Corinthians 4×0 Danubio - Arena Corinthians, Libertadores de 2015 (1/4/2015)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Fénix
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 8
 Gols do Fénix: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Fénix - Luis Franzini, Libertadores de 2003 (19/2/2003)
 Último jogo: Corinthians 6×1 Fénix - Pacaembu, Libertadores de 2003 (2/4/2003)
 Maior vitória: Corinthians 6×1 Fénix - Pacaembu, Libertadores de 2003 (2/4/2003)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Montevideo Wanderers

 Partidas: 2
 Vitórias : 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols do Montevideo Wanderers: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Montevideo Wanderers - Arena Corinthians, Copa Sul-Americana de 2019 (25/07/2019)
Último jogo: Montevideo Wanderers 1×2 Corinthians - Estádio Gran Parque Central, Copa Sul-Americana de 2019 (01/08/2019)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Montevideo Wanderers - Arena Corinthians, Copa Sul-Americana de 2019 (25/07/2019)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Nacional
 Partidas: 10
 Vitórias: 1
 Empates: 7
 Derrotas: 2
 Gols do Corinthians: 9
 Gols do Nacional: 11
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Nacional - Pacaembu, Torneio Internacional Roberto Gomes Pedrosa (10/3/1956)
 Último jogo: Corinthians 2×2 Nacional - Arena Corinthians, Copa Libertadores de 2016 (4/5/2016)
 Maior vitória: Corinthians 2×1 Nacional - Pacaembu, Torneio Internacional Roberto Gomes Pedrosa (10/3/1956)
 Maior derrota: Nacional 2×0 Corinthians - Centenário, Hexagonal de Montevidéu (14/1/1970)

 Peñarol
 Partidas: 9
 Vitórias: 3
 Empates: 3
 Derrotas: 3
 Gols do Corinthians: 12
 Gols do Peñarol: 14
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Peñarol - Pacaembu, Copa Rio de 1952 (24/7/1952)
 Último jogo: Peñarol 4×0 Corinthians - Campeón del Siglo, Copa Sudamericana de 2021 (13/5/2021)
 Maior vitória: Corinthians 3×1 Peñarol - El Vivero, Torneio Ibérico (29/6/1972)
 Maior derrota: Peñarol 4×0 Corinthians - Campeón del Siglo, Copa Sudamericana de 2021 (13/5/2021)
Peñarol Universitário

 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 1
 Gols do Peñarol Universitário: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 1×2 Peñarol Universitário - Parque Antarctica, Amistoso (1/5/1928)
 Último jogo: Corinthians 1×2 Peñarol Universitário - Parque Antarctica, Amistoso (1/5/1928)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Peñarol Universitário 2×1 Corinthians - Parque Antarctica, Amistoso (1/5/1928)

 Racing
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols do Racing: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Racing - Pacaembu, Libertadores de 2010 (24/2/2010)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Racing - Gran Parque Central, Libertadores de 2010 (14/4/2010)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Racing - Gran Parque Central, Libertadores de 2010 (14/4/2010)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção Uruguaia
 Partidas: 1
 Vitórias: 0
 Empates: 0
 Derrotas: 1
 Gols do Corinthians: 0
 Gols do Uruguai: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 0x1 Uruguai - Centenário, Amistoso (18/5/1962)
 Último jogo: Corinthians 0x1 Uruguai - Centenário, Amistoso (18/5/1962)
 Maior vitória: Nenhuma vitória
 Maior derrota: Corinthians 0x1 Uruguai - Centenário, Amistoso (18/5/1962)

Retrospecto do Corinthians contra equipes da Venezuela

 Partidas: 8
 Vitórias: 7
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols pró: 31
 Gols contra: 6
 Saldo: 25

 Deportivo Lara
 Partidas: 4
 Vitórias: 4
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 13
 Gols do Deportivo Lara: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 2×0 Deportivo Lara - Arena Corinthians, Libertadores de 2018 (14/3/2018)
 Último jogo: Deportivo Lara 0×2 Corinthians - Estádio Metropolitano de Lara, Copa Sul-Americana de 2019 (30/5/2019)
 Maior vitória: Deportivo Lara 2×7 Corinthians - Estádio Metropolitano de Lara, Libertadores de 2018 (17/5/2018)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Deportivo Táchira
 Partidas: 2
 Vitórias: 1
 Empates: 1
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 7
 Gols do Deportivo Táchira: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 1×1 Deportivo Táchira - Pueblo Nuevo, Libertadores de 2012 (15/2/2012)
 Último jogo: Corinthians 6×0 Deportivo Táchira - Pacaembu, Libertadores de 2012 (18/4/2012)
 Maior vitória: Corinthians 6×0 Deportivo Táchira - Pacaembu, Libertadores de 2012 (18/4/2012)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Minervén
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 11
 Gols do Minervén: 2
 Primeiro jogo: Corinthians 5×2 Minervén - Cachamay, Copa Conmebol de 1994 (18/11/1994)
 Último jogo: Corinthians 6×0 Minervén - Parque São Jorge, Copa Conmebol de 1994 (25/11/1994)
 Maior vitória: Corinthians 6×0 Minervén - Parque São Jorge, Copa Conmebol de 1994 (25/11/1994)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

 Seleção de Caracas
 Partidas: 2
 Vitórias: 2
 Empates: 0
 Derrotas: 0
 Gols do Corinthians: 4
 Gols de Caracas: 1
 Primeiro jogo: Corinthians 2×1 Caracas - Olímpico de Caracas, Pequena Taça do Mundo de 1953 (21/7/1953)
 Último jogo: Corinthians 2×0 Caracas - Olímpico de Caracas, Pequena Taça do Mundo de 1953 (30/7/1953)
 Maior vitória: Corinthians 2×0 Caracas - Olímpico de Caracas, Pequena Taça do Mundo de 1953 (30/7/1953)
 Maior derrota: Nenhuma derrota

Estatísticas

Primeiro jogo
 1914 - Amistoso

Último jogo 
 2022 - Copa Libertadores

Retrospecto